

Patronymes 
Khafizoulline (masculin ; ) ou Khafizoullina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Dinar Khafizoulline (1989-), joueur de hockey sur glace russe.

Patronyme russe